Урбах — участковая и узловая железнодорожная станция Приволжской железной дороги. Направления прилегающих линий на сортировочную станцию Анисовку, Ершов, Красный Кут.

При станции посёлок Пушкино Советского района Саратовской области (ранее немецкий посёлок Урбах).

Как и все станции линии Покровская Слобода — Уральск Рязано-Уральской железной дороги станция строилась с шириной колеи 1000 мм, и лишь в 1910-е годы была перешита на нормальную колею.

Станция Урбах открыта для грузовых операций.

Пассажирские и грузовые поезда проходят станцию без смены локомотива. Примерно до 2000 года существовала смена тепловозов для поездов направлением Анисовка — Палласовка (у чётных поездов тепловоз ТЧ Анисовка отцеплялся и прицеплялся тепловоз ТЧ Палласовка, у нечётных наоборот). Ныне грузовые поезда направления Анисовка — Верхний Баскунчак обслуживаются тепловозами ТЧ Верхний Баскунчак (ТЧ Палласовка упразднено), поезда направления Анисовка — Ершов обслуживаются тепловозами ТЧ Ершов.

Грузовые поезда идущие с Ершова на Верхний Баскунчак или в обратном направлении не заезжают на саму станцию (потребовалась бы перецепка локомотива для смены направления движения), проезжая через соединительный путь, образующий треугольник. В связи с наличием этого треугольника станцию можно использовать как поворотный треугольник для локомотивов или целых групп вагонов.

Все проходящие станцию пассажирские поезда имеют на ней остановку. Железнодорожный вокзал имеет два зала ожидания и комнату отдыха. Пассажирские поезда обслуживаются в основном тепловозами ТЭП70 ТЧ Саратов и ТЧ Астрахань (некоторые поезда, идущие с В. Баскунчака на Ершов, обслуживаются тепловозами депо Верхний Баскунчак и Ершов).

Станция Урбах, направления от неё на станции Еруслан и Красный Кут обслуживаются Краснокутской дистанцией пути, направление на Анисовку — Анисовской дистанцией пути.

Ближайшие станции: направление на Анисовку — Наливная, направление на Ершов — Еруслан, направление на Верхний Баскунчак — Красный Кут.

Дальнее следование по станции 
По состоянию на июнь 2019 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Саратовской области

Примечания

Ссылки 
 РЖД 
 Расписание поездов дальнего следования
 Расписание пригородных поездов

Станции Саратовского региона Приволжской железной дороги
Узловые железнодорожные станции